Regional Rugby Championship (Regional Rugby League, hrv Regionalna ragbijaška liga) za 2010./11. je bilo četvrto uzdanje regionalne ragbijaške lige. Sudjelovalo je deset klubova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije koje su igrale u dva ranga natjecanja - Diviziji I i Diviziji II. Pobjednik Divizije I i ujedno prvak regionalne lige je četvrti put zaredom postala Nada iz Splita.

Sudionici 
 Divizija I
  Čelik, Zenica
  Nada, Split
  Ljubljana, Ljubljana
  KBRK, Beograd
  Partizan, Beograd
  Pobednik Mozzart, Beograd

 Divizija II
  Rudar, Zenica
  Mladost, Zagreb
  Zagreb, Zagreb
  Bežigrad, Ljubljana

Ljestvice

Divizija I

Divizija II

Poveznice 
 Regional Rugby Championship

Izvori 
 (engleski) rrcrugby.com, Regionalna liga 2010./11. , pristupljeno 4. siječnja 2014.

2010-11